Нанакатепек има више значења:

 Нанакатепек (Ајотоско де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Нанакатепек (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику